La Belle de Mai est un quartier de la ville française de Marseille. Il a donné son nom à :
 la Friche Belle de Mai, lieu culturel de Marseille ;
 À la Belle de Mai, un album du chanteur Renaud ;
 La Belle de Mai, une chanson écrite par Pierre Mac Orlan, avec une musique de V. Marceau ;
 Belle de Mai, nom d'une jument célèbre.